Лачиново — название нескольких населённых пунктов в России:

 Лачиново — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Лачиново — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Лачиново — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Лачиново — уничтоженная деревня в Крапивинском районе Кемеровской области.